Раппопо́рт, Рапопо́рт () — єврейське прізвище.

 Раппопорт
 Раппопорт Ксенія Олександрівна (1974)— актриса.
 Раппопорт Павло Олександрович (1913–1988) — археолог, доктор історичних наук, автор монографій з історії давньоруського зодчества.
 Соломон-Єгуда Раппопорт — окружний равин Тернополя.

 Рапопорт
 Рапопорт Борис Наумович (1922—2006) — український художник-пейзажист.
 Рапопорт Володимир Абрамович (Вульф Абрамович Рапопорт; 1907—1975) — радянський кінооператор і кінорежисер. Заслужений діяч мистецтв РРФСР (1958). Лауреат Державної премії СРСР (1971).
 Рапопорт Григорій Якович (1890—1938) — радянський діяч держбезпеки.
 Рапопорт Ельза Давидівна — радянський художник кіно, художник по костюмах. Заслужений художник РСФСР.
 Рапопорт Ілля Маркович — український математик, доктор фізико-математичних наук, професор.
 Рапопорт Йосип Абрамович (1912–1990) — радянський генетик.
 Рапопорт Кирило Йосифович — російський сценарист.
 Рапопорт Яків Давидович (1898—1962) — радянський державний діяч, генерал-майор.
 Рапопорт Яків Львович (1898—1996) — радянський патологоанатом.

Посилання 
 Rapoport — Jewish Encyclopedia

Примітки 

Єврейські прізвища